Leonor de Sicilia (1325-Lérida, 1375), reina de Aragón. Era hija del rey Pedro II de Sicilia y de Isabel de Carintia. Tanto ella como sus hermanas favorecieron al partido de la Corona de Aragón de la isla de Sicilia, integrado por nobles de ascendencia catalana que estaban enfrentados con el resto de la nobleza proangevina.

Biografía 
Fue la tercera esposa del rey Pedro IV el Ceremonioso con el que se casó en 1349 con la condición de que renunciara a todos los eventuales derechos sobre la corona siciliana. Consiguió que su hermano, Federico III de Sicilia, se casara con Constanza, hija mayor de su esposo. En 1357 Federico le transmitió los derechos sucesorios del reino de Sicilia y también los derechos sobre los ducados de Atenas y Neopatria, que no fueron incorporados a la Corona de Aragón hasta 1380.

Leonor, mujer de carácter muy fuerte y acostumbrada al mando, apoyó políticamente a su esposo, al que acompañó en la expedición a Cerdeña (1354-1355). Además, fue enemiga, entre otros, del viejo consejero de su esposo, Bernardo de Cabrera. Aprovechando el descontento general producido por la duración de la guerra de los dos Pedros y ante la ausencia del rey, intervino de forma decisiva en la caída en desgracia y ejecución del consejero en 1364.

Residió en el Palacio Menor de Barcelona, construido para ella. Fue madre de los reyes Juan I de Aragón y de Martín el Humano así como de Leonor de Aragón, esposa del rey Juan I de Castilla. A su muerte fue llevada al monasterio de Poblet.

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes de Aragón del siglo XIV
Condes de Barcelona
Casa de Aragón
Mujeres de la Edad Media en España
Sepultados en el Monasterio de Poblet
Nacidos en Paternò
Fallecidos en Lérida
Reinas consortes de Aragón (con la casa de Aragón)
Reinas consortes de Sicilia del siglo XIV